Рябов, Сергей:
 Рябов, Сергей Викторович (род. 1988) — российский самбист и дзюдоист.
 Рябов, Сергей Иванович (1921—1972) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Рябов, Сергей Константинович (1901 — ?) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Рябов, Сергей Сергеевич (род. 1977) — кинорежиссёр, художник-мультипликатор.